La route nationale 112 peut désigner à la fois :

la route nationale 112 en France métropolitaine
la route nationale 112 en Chine
la route nationale 112 en Slovénie.

Voir aussi